Galamb Józsefnek, a Ford Motor Company főkonstruktőrének két helyen is szobrot állították szülővárosában, Makón:

 a Széchenyi téren, a szoborparkban
 a róla elnevezett szakképző iskola aulájában